Филли́п Джон Уи́льям Коку́ (, МФА: ; ) — нидерландский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции полузащитника.

Карьера

Игровая 
Коку был универсальным полузащитником, способным сыграть как в защите, так и в атаке. Свои лучшие годы провёл в клубах ПСВ и «Барселона». Сыграл 101 матч и забил 10 голов за национальную сборную Нидерландов, в составе которой играл на чемпионатах мира 1998 (4-е место) и 2006 годов, а также на чемпионатах Европы 1996, 2000 и 2004 годов. На Евро 2004 был капитаном сборной.

Прощальный матч 
Выступавший за ПСВ, «Барселону» и сборную Нидерландов Филлип Коку провёл товарищеский матч против ПСВ. В состав команды Коку, которой руководил Хиддинк, вошли игроки, хорошо известные как маститому тренеру, так и футбольной Европе. Это Марк ван Боммел, Джефферсон Фарфан, Вим Йонк, Артур Нюман, Деннис Бергкамп, Патрик Клюйверт, Марк Овермарс, Михаэл Рейзигер, Яп Стам, Ян Веннегор оф Хесселинк, Крис ван дер Верден и Ян Ваутерс. Матч завершился со счётом 5:1 в пользу ПСВ. На матче присутствовали около 30 тыс. болельщиков.

Тренерская 
12 марта 2012 года назначен исполняющим обязанности главного тренера ПСВ до конца сезона 2011/12 вместо уволенного Фреда Рюттена. 8 апреля 2012 года ПСВ под руководством Коку стал обладателем Кубка Нидерландов. В финале со счётом 3:0 был обыгран «Хераклес». В мае 2013 года Коку сменил на посту главного тренера Дика Адвоката, уволившегося по окончании сезона в национальном чемпионате, и подписал контракт на четыре года.

29 марта 2014 года Филлип Коку временно отошёл от дел клуба ПСВ, чтобы полноценно восстановиться от операции по удалению предположительно доброкачественной спинной опухоли. Ожидается, что он сможет приступить к работе в начале сезона 2014/15.

22 июня 2018 года Филлип Коку возглавил турецкий «Фенербахче». Контракт подписан на 3 года. 28 октября 2018 года был уволен — на счету «Фенербахче» было 9 очков после 10 туров (15-е месте в турецкой суперлиге 2018/19). 13 декабря 2018 года турецкий клуб окончательно урегулировал с тренером разрыв контракта.

В 2019 году возглавил клуб английского Чемпионшипа «Дерби Каунти». 14 ноября 2020 года был уволен со своего поста в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения 
 Игровые
 Обладатель Кубка Нидерландов (2): 1995/96, 2004/05
 Обладатель Суперкубка Нидерландов (2): 1996, 1997
 Чемпион Нидерландов (4): 1996/97, 2004/05, 2005/06, 2006/07
 Чемпион Испании: 1998/99
 Обладатель Клубного кубка чемпионов Персидского залива: 2007

 Тренерские
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2011/12
 Чемпион Нидерландов (3): 2014/15, 2015/16, 2017/18
 Обладатель Суперкубка Нидерландов (2): 2015, 2016

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль игрока

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК АЗ
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Аль-Джазира»
Футбольные тренеры Нидерландов
Тренеры ФК ПСВ
Тренеры ФК «Фенербахче»
Тренеры ФК «Дерби Каунти»
Тренеры ФК «Витесс»